Никита Семёнов (или Меркурий Семенович Киселёв, ок. 1800, д. Стрелково Рыбинского уезда Ярославской губернии (по др. версии — с. Воробино Ярославской губернии) — 4 марта 1894) — русский религиозный деятель, идеолог и реформатор старообрядчества, первый патриарх страннического толка статейников-иерархитов.

Биография и реформаторская деятельность 
От рождения — Меркурий Семёнович Киселёв. Из крестьян (отец — крестьянин-отходник, новообрядец, бравший сына в Москву). Самоучка. Предался религиозным исканиям, в 18 лет под влиянием топозерского старца Алексея совершил личный выбор веры и был крещён им в странство. Получил признание в страннической столице, Сопёлках близ Ярославля. Вёл образ жизни, характерный для бегунов, чуждаясь форм государственного принуждения и пребывая в странствии. Жил в Москве, в Поморье, в пошехонских лесах, под Каргополем. Скрываясь от властей, в трудных ситуациях неоднократно практиковал обычную для странников имитацию церковного правоверия. В 1840-е гг. стал одним из лидеров странничества, выдающийся полемист, вёл успешные дебаты с оппонентами, в частности в 1852 г. с плёсскими безденежниками (ветвью страннической секты), которые проходили в деревне Шлейково (ныне на юго-западной окраине Старой Вичуги). В 1854 г. был арестован в Вологодской губернии, два года провёл в тюрьме, был сослан по приказу Александра II на Соловки, бежал по дороге, снова был схвачен и доставлен по назначению. 20 июня 1857 г. Александр II посетил Соловки и даровал мнимо перешедшему в официальное православие Семёнову свободу с правом проживания в монастыре. Однако в 1858 г. Семёнов при помощи своих единоверцев скрылся и больше уже не был пойман. По некоторым сведениям, он часто бывал в сёлах Сеславино, Сопёлки, Бурмакино Ярославского уезда, в Ярославле у купцов Разживиных.

Реформировал учение и практику странничества. Семёнов утверждал, что «крecт, кoтoрый нecут cтрaнники, вaжнee крecтa, кoтoрый нёc Хриcтoc». Он учредил особую иерархию во главе с преимущим старейшим (впоследствии называемым патриархом), который избирался собором как превосходящий других «честью и властью», и стал первым преимущим старейшим (1864—1894). Ему подчинялись старейшие страны, которые руководили двумя и более пределами (в конце XIX в. имелось 8 пределов: Ярославский, Казанский, Тюменский, Томский, Костромской, Вологодский, Пермский; каждым руководил старейший предела). Старейший имел помощников; это креститель и духовник, творивший обряды; эконом, ведавший хозяйством. Отдельными моленными руководили игумены и игуменьи. Эта иерархия управления была утверждена на соборе в д. Вахрушево Вологодского уезда в июле 1864 г.

 

Старообрядцы, принявшие идеи, изложенные в этом манифесте (г.о. в Европейской России и на Урале), получили имя статейников или иерархитов; противники их — имя противостатейников, в Поморье и в Сибири оппонировавших идее иерархии как форме неприемлемого для них восстановления священства. Также Семёнов разрешил единодомовное проживание мужчин и женщин старше 50 и 40 лет соответственно, что входило в противоречие с радикально утверждаемой идеей безбрачия странников.

В 1957 г. инокиня Раиса написала житие Никиты Семёнова.

Религиозное творчество 
Автор сочинений «Малый образ ересем, или 30 ересей», «Символический статейник православной церкви» (1863), регламентирующего 19-ю главами и 84 статьями внутреннюю жизнь согласия и обосновывающих введение иерархического устройства, и других, полемических сочинений (напр., "Об акефалитской ереси противостатейников Можаева и иже с ним мудрствующих"). 

Основной труд Никиты Семенова - «Просветитель», "огромный Цветник различных выписок, правил, историй" с подробным изложением основных принципов догматики бегунства.

Литература 
 
 
 
 Мальцев А. И. Статьи Никита Семёнова (1860 г.) и раскол страннического согласия // История церкви: изучение и преподавание. Материалы науч. конф., посвящ. 2000-летию христианства, Екатеринбург, 22-25 ноября 1999 г. Екатеринбург, 1999. С. 222—227.
 Мальцев А. И. Проблемы церковной организации и управления в сочинениях староверов-странников (вторая половина XIX-начало XX века)// Исторические и литературные памятники "высокой" и низовой культуры в России XVI-XX вв. РАН. Новосибирск, 2003. С. 157-176.
 
 Дутчак Е. Е. Старообрядческое согласие странников: вторая половина XIX—XX вв. Дисс. … канд. истор. наук. Томск, 1994.
 Кожурин К. Я. Старец Никита Семёнович

Примечания 

Бегуны
Старообрядческие святые
Богословы Российской империи